Мари́я Джозефи́н Дойл-Ке́ннеди (; 25 сентября 1964, Клонтарф, Дублин, Ленстер, Ирландия) — ирландская , , , музыкант,  и .

Биография 
Мария Джозефин Дойл родилась 25 сентября 1964 года в Клонтарфе (Дублин, графство Ленстер, Ирландия).

Мария с отличием окончила Тринити-колледж, получив степень в области политической науки и бизнеса.

Карьера 
Мария начала свою карьеру в качестве певицы, композитора, автора песен и музыканта в середине 1980-х годов, став участницей музыкальной группы.

В 1991 году Мария дебютировала в кино, сыграв роль Натали Мёрфи в фильме «Группа „Коммитментс“». В 2010 году Дойл-Кеннеди сыграла роль Сони в телесериале «Декстер». Всего она сыграла в 35 фильмах и телесериалах.

Также Мария является дирижёром и преподавателем.

Мария — лауреат премий «Джемини» (2008) и «Irish Film & Television Awards» (2008, 2009).

Личная жизнь 
С 1988 года Мария замужем за музыкантом Кираном Кеннеди. У супругов есть четыре сына, некоторые из которых от предыдущих отношений Дойл Кеннеди: Льюис, Джесси Джеймс, Дэниел Кеннеди и Сальвадор. По состоянию на 2018 год, возраст сыновей варьируется от 11-ти до 33-х лет.

Избранная фильмография

Студийные альбомы 
 2012 Sing
 2011 The Storms Are On The Ocean
 2009 Have Yourself A Merry Little Christmas
 2009 Band of Maria’s Live DVD
 2008 Forty days
 2007 Fuckability
 2007 Mütter
 2005 Skull Cover
 2004 Sirens
 2001 Charm
 2001 Stars Above

Примечания

Ссылки 

Фолк-вокалисты
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения